Ше́ффель () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Шеффель, Йозеф Виктор фон (1826—1886) — немецкий поэт и романист.
 Шеффель, Юхан (1690—1781) — шведский художник-портретист.
 Шеффель, Фридрих (1865—1913) — архитектор немецкого происхождения, известный работами в Риге.

См. также 
 
 
 Шуфельдт